Bolin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rolf Ling Bolin
 Jay F. Bolin